

Зубарі — присілок, Орловський район, Кіровська область
 Зубарі — присілок, Шабалінський район, Кіровська область

Зубарі — село, Шепетівський район, Хмельницька область
 Зубарі — колишнє село, нині входить до складу смт. Кожанка Фастівського району Київської області

 Шахар Зубарі — (*1986) — ізраїльський яхтсмен, олімпійський медаліст

Див. також 
 Зубані